Андрей Васильевич Саломатов (род. 1 марта 1953, Москва) — русский писатель-фантаст, детский писатель, прозаик и сценарист.

Биография 
Родился 1 марта 1953 года в Москве.

Учился в Московском геологоразведочном институте, на факультете станковой живописи Московского художественного училища имени МГИ 1905 года. Литературой занимается с начала 1980-х.

В 1999 во Франции издана книга «Синдром Кандинского» в переводе на французский язык.

Соавтор сценария мультфильма «День рождения Алисы» (2009).

Премии 
 Журнала «Знамя» — 1994, «За утверждение приоритета художественности в литературе», повесть «Синдром Кандинского».
 «Странник» — 1999, за фантастический рассказ «Праздник».
 «Алиса» — 2000, за вклад в детскую литературу.
 «Филигрань» — 2002, премия критиков за лучшую фантастическую повесть «В будущем году я стану лучше».
 «Странник» — 2002, за фантастическую повесть «В будущем году я стану лучше».
 «Золотая книга» — 2003, за детскую книгу «Чёрный камень».
 Медаль за вклад в воспитание подрастающего поколения — 2005.
 Международный конкурс детской литературы им. А. Н. Толстого — 2006.

Библиография

Книги 
 1999 Чёртово колесо (роман)

Сборники 
 2003 Проделки Джинна
 2003 Синдром Кандинского
 2004 Клондайк
 2004 Кокаиновый сад

Книги для детей 
 1996 Цицерон — гроза тимиуков
 1997 Боги Зеленой планеты
 1997 Дорога чуда
 1996 Г
 1997 Рыцарь сновидений
 1998 Сумасшедшая деревня
 1999 Возвращение Цицерона
 2000 Сыщик из космоса
 2001 Все наоборот
 2001 Фокусник с планеты Федул
 2001 Чёрный камень
 2001 Урок истории
 2006 Фантастические рассказы
 2009 В поисках волшебного камня

Повесть «Г» 
«Г» — фантастическая повесть, написанная Саломатовым в 1997 году. Главный герой повести просыпается утром и обнаруживает, что мир странно переменился — небо из синего превратилось в зелёное, техника не работает, и у него такое ощущение, что в квартире кто-то есть. Люди в спешке покидают город, всё вокруг покрывается стремительно разрастающейся зелёной плесенью, поглощающей всё живое. Герой вместе со своим соседом отправляется в путь, чтобы узнать что происходит.

По повести «Г» снят фильм «Отторжение». Рабочее название фильма было «Под зелёным небом».

Повесть "Девушка в белом с огромной собакой"

Повесть написанная Саломатовым в 1988 году. Была напечатана в сборнике "Детектив и политика" 1 (5) 1990.

Фильмография

Сценарные работы 

 2002 — «Мужская работа 2» (сериал)
 2004 — «Знакомые нашей ёлки»
 2005 — «Эволюция Петра Сенцова»
 2008 — «Десантный Батя»
 2009 — «Отторжение»
 2009 — «День рождения Алисы»
 2014 — «Пчела» (мультфильм) из цикла «Фиксики»
 2015 — «Планета Ai» (мультфильм)

Примечания

Ссылки 
 Лаборатория фантастики
 Журнальный зал
 Биография на сайте Московской городской детской библиотеки
 Саломатов Андрей — animator.ru

Писатели-фантасты России
Писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Писатели России XXI века
Лауреаты премии «Странник»
Сценаристы мультипликации